Касандра може да се отнася за:

 Касандра, древногръцка пророчица;
 Касандра, женско име;
 Касандра, полуостров, най-западният ръкав на Халкидическия полуостров, в Античността Палене;
 Касандрия, град на полуостров Касандра;
 Касандрия, античен град на полуостров Касандра;
 Касандра, дем на полуостров Касандра;
 „Касандра“ — венецуелска теленовела (сапунена опера);

Вижте също 
 114 Касандра – астероид.